Benjamin Schüßler (Magdeburg, Német Demokratikus Köztársaság, 1981. május 4. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Benjamin Schüßler adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1981-ben született személyek
Magdeburgiak
Német labdarúgók
Az 1. FC Magdeburg labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
A Rot-Weiß Oberhausen labdarúgói
A Holstein Kiel labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek